Таблонес има више значења:

 Таблонес (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Таблонес (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику